Unter einem Exempel (von lateinisch exemplum = Abbild, Beispiel, Vorbild) versteht man: 

 im eigentlichen Wortsinn ein (Lehr-)Beispiel, siehe Beispiel
 veraltet für eine Rechenaufgabe in der Mathematik
 in der Redewendung ein Exempel statuieren für ein warnendes Beispiel geben, siehe Exemplar

Siehe auch: